Валя-Стиней () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Кирлібаба.
 Валя-Стиней () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Серулешть.